Ара́мбарри () — испанская фамилия. Известные носители:

 Арамбарри, Мауро (род. 1995) — уругвайский футболист.
 Арамбарри-и-Гарате, Хесус (1902—1960) — испанский композитор и дирижёр.